Верхнекросские языки — ветвь кроссриверской надветви бенуэ-конголезской семьи. Распространены в юго-восточной Нигерии (штат Кросс-Ривер). Самые крупные по числу носителей языки — локо и мбембе (по 100 000 говорящих).

Классификация 
Внутренняя классификация верхнекросских языков, предложенная Корнеллом (1994) и принятая в классификации К. Уильямсон и Р. Бленча (2000):

Примечания 

Кросс-риверские языки
Языки Нигерии